Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Masior – polski lekarz, poeta, harcmistrz, żołnierz AK
 Stanisław Masior – polski technolog fermentacji